Round Island ist der Name der Inseln
 Round Island (Praslin)
 Round Island (Mahé) in den Seychellen